Lasionectes är ett släkte av kräftdjur. Lasionectes ingår i familjen Speleonectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Remipedier
Lasionectes